Manica (Formicidae) - gênero de insetos
Língua manica

Localidades 

Manica
Manica (distrito)
Manica (província)

Desambiguação